CFT steht für:
 Class Field Theory, engl. Bezeichnung für Klassenkörpertheorie
 Conformal Field Theory, engl. Bezeichnung für Konforme Feldtheorie
 Crystal Field Theory, engl. Bezeichnung für Kristallfeldtheorie
 Comhairle Fo-Thuinn, irischer nationaler Sportverband für Tauchen und Unterwassersport
 Compagnie financière Tradition, ein Schweizer Finanzunternehmen
 Conformal Fuel Tank, bündig mit der Außenhaut von Flugzeugen verbundenen Kraftstofftanks
 Commodities and Futures Trading, Terminhandel von Rohstoffen und Futures
 Culture Fair Intelligence Test, Intelligenztest, bei dem Menschen verschiedener Kulturen und Gesellschaftsschichten gleiche Chancen haben sollen
 Greenlee County Airport (IATA-Code), Flughafen von Clifton (Arizona), Greenlee County, US-Bundesstaat Arizona

cft steht für:
 cubic foot, engl. Bezeichnung für Kubikfuß

Abkürzung